Мацудзакі (Сідзуока)
Мацудзакі (Тотторі)